Bendstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Bendstrup (Alsønderup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Alsønderup Sogn, Hillerød Kommune
 Bendstrup (Hvilsager Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hvilsager Sogn, Syddjurs Kommune
 Bendstrup (Todbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Todbjerg Sogn, Aarhus Kommune